Geneva Open steht für folgende Tennisturniere in der Schweiz:

 ATP Genf, Herrenturnier der ATP World Series, 1980 bis 1991, ab 2015 Tournier der ATP World Tour 250
 ATP Challenger Genf, Herrenturnier der ATP Challenger Tour (seit 1988)